Pierre-Gaspard Chaumette (1763-1794), personnalité politique française ;
 Amédée Chaumette des Fossés (1782-1841), géographe et diplomate français ;
 François Chaumette (1923-1996), acteur français ;
 Monique Chaumette (1927-), sa sœur, actrice française ;
 Lucie Chaumette (1990-), journaliste et présentatrice de télévision française.